La Boissière est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme simple ou composé 

 La Boissière (Calvados), commune française du Calvados
 La Boissière (Eure), commune française de l'Eure
 La Boissière (Hérault), commune française de l'Hérault
 La Boissière (Jura), commune française du Jura
 La Boissière (Mayenne), commune française de la Mayenne
 La Boissière (Seine-et-Marne), ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Saints
 La Boissière (Seine-Saint-Denis), quartier résidentiel partagé entre les  communes françaises de Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui a donné son nom au boulevard de la Boissière.
 La Boissière-d'Ans, commune française de la Dordogne
 La Boissière-de-Montaigu, commune française de la Vendée
 La Boissière-des-Landes, commune française de la Vendée
 La Boissière-du-Doré, commune française de la Loire-Atlantique
 La Boissière-École, commune française des Yvelines
 Château de La Boissière, situé à La Boissière-École
 La Boissière-en-Gâtine, commune française des Deux-Sèvres
 La Boissière-sur-Èvre, commune française de Maine-et-Loire

Patronyme 

 Gilles Jodelet de La Boissière (fl. 1663-1682), architecte et graveur du  siècle
 Guillaume de La Boissière de Chambors (1666-1742), historien français 
 François Garnier de Laboissière (1781-1813), général d'Empire
 Pierre Garnier de Laboissière (1754-1809), oncle du précédent, général de la Révolution française
 Jean Frédéric Garnier de La Boissière (1796-1873), fils du précédent, homme politique

Monuments 

 Abbaye de la Boissière, abbaye cistercienne fondée en 1131 en Anjou sur le territoire de la commune de Dénezé-sous-le-Lude.
 Château de La Boissière, situé à La Boissière-École.
 Château de La Boissière (Mayenne)
 Redoute de la Boissière.

Voir aussi 
  ;
  ;
 .